

Села 
 Антонівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (до 17 липня 2020 року — ліквідований Долинський район)
 Антонівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (до 17 липня 2020 року — ліквідований Компаніївський район)
 Антонівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (до 17 липня 2020 року — ліквідований Олександрівський район)